Boten Anna (Basshunter), een single van Basshunter uit 2006
Boten Anna (Gebroeders Ko), een single van Gebroeders Ko uit 2006, een parodie op de versie van Basshunter
Sinterklaas Boot (Boten Anna), een single van Gebroeders Ko uit 2006, een parodie op de versie van Basshunter